Магистральный — село в Игринском районе Удмуртии, до 2005 года называлось Арлеть.

География 
Село находится при впадении реки Кутык в реку Кильмезь в 64 км юго-западней от центра района.

Население

Власть 
Село в административном плане относится к Новозятцинскому сельскому поселению Игринского района
Республики Удмуртия.

Экономика 
Недалеко от села расположена одноимённая нефтеперекачивающая станция. Многие работники станции проживают в селе Арлеть.

Примечания 

Населённые пункты Игринского района